Илиза́ров — фамилия.

Известные носители 
 Илизаров, Гавриил Абрамович (1921—1992) — советский хирург-ортопед, академик РАН.
 Илизаров, Борис Семёнович (род. 1944) — советский и российский историк, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, директор Центра документации «Народный архив».
 Илизаров, Симон Семёнович (род. 1950) — российский историк, ведущий научный сотрудник ИИЕТ РАН, профессор РГГУ.

См. также